În fonetică, consoana oclusivă velară sonoră este un sunet consonantic care apare în multe limbi. Simbolul său fonetic este . În limba română se notează cu litera G și apare în cuvinte precum galben , egal , drag . Trebuie precizat că litera G poate avea în limba română trei valori fonetice distincte (v. articolul despre litera G).

Pronunție 

 
 
 
 
 
 

Oclusivă velară sonoră, Consoană